Ratsifandrihamanana ist der Familienname folgender Personen:

 Clarisse Ratsifandrihamanana (1926–1987), madagassische Schriftstellerin
 Lila Ratsifandrihamanana (* 1959), madagassische Politikerin und Diplomatin